English River (engl. für „englischer Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 English River (Winnipeg River), in Ontario
 English River (Kaipokok Bay), in Labrador 
 English River (Lake Melville), in Labrador

in den Vereinigten Staaten:
 English River (Iowa), Nebenfluss des Iowa River in Iowa (USA)
 English River, Fluss in New York (USA) und Québec (Kanada), siehe Rivière des Anglais

in St. Kitts und Nevis:
 English River (St. Kitts), „Intermittent Stream“ in Trinity Palmetto Point

English River bezeichnet außerdem:
 English River, Ort (Dispersed Rural Community) in Ontario (Kanada)
 English River (Seychellen), ein Distrikt auf den Seychellen

Siehe auch:
 English River Township